Ottocaro – variante del nome proprio di persona italiano maschile Odoacre

 Ottocaro I di Stiria – morto nel 1064
 Ottocaro II di Stiria – morto nel 1122
 Ottocaro III di Stiria – morto nel 1164
 Ottocaro IV di Stiria – morto nel 1192

Ottocaro I di Boemia – sovrano di Boemia
Ottocaro II di Boemia – sovrano di Boemia

Pagine correlate
Ottokar
Otokar